

Toponyme

Canada 
 Bridgeville (Percé).

États-Unis 
 Bridgeville (Delaware) ;
 Bridgeville, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Bridgeville (Pennsylvanie).